Z ou zeta ou dzeta — letra grega
Zeta (sistema operacional) — sistema operacional
Função zeta de Riemann — função matemática da teoria dos números
Principado de Zeta — estado feudal sérvio
The Zeta Project — desenho animado da DC Comics/Warner Bros

}}

Desambiguações de letras